La chica dorada () — дебютный сольный студийный альбом мексиканской певицы Паулины Рубио, выпущенный 20 октября 1992 года под лейблом EMI Latin.

Список композиций

Синглы 
 «Mío» (#3 в чарте U.S. Hot Latin Songs)
 «Amor de mujer» (#8 в чарте U.S. Hot Latin Songs)
 «Sabor a miel» (#22 в чарте U.S. Hot Latin Songs)
 «Abriendo las puertas al amor» (#9 в чарте U.S. Hot Latin Songs)
Промосинглы
 «La chica dorada»
 «Amarte en libertad»

Чарты

Примечания 

Дебютные альбомы 1992 года
Альбомы Паулины Рубио
Альбомы на испанском языке